Rasliw ist ein bulgarischer und ein russischer Ortsname:

in Bulgarien:
 Rasliw (Bulgarien), Dorf in der Oblast Sofia

in Russland:
 Rasliw (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Rasliw (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad
 Rasliw (Kirow, Kotelnitsch), Siedlung im Rajon Kotelnitsch, Oblast Kirow
 Rasliw (Kirow, Tim), Weiher im Rajon Tim, Oblast Kirow
 Rasliw (Russland), Dorf in der Oblast Leningrad
 Rasliw (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod

ru:Разлив